Tobias Lauritsen (30 augustus 1997) is een Noors voetballer die uitkomt voor Sparta Rotterdam.

Carrière 
In juni 2022 maakte Lauritsen de overstap van het Noorse Odds BK naar Sparta Rotterdam, waar hij een contract tekende voor drie jaar met optie tot nog één seizoen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 19 maart 2023.

Zie ook 

 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

 Lijst van spelers van Odds BK

Externe links 

Noors voetballer